Чемпионат Японии по фигурному катанию 2003—2004 — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 72-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в городе Нагано с 25 по 26 декабря 2003 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании и в спортивных танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Ссылки 
 2003—2004 Japan Figure Skating Championships 

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2003 год в фигурном катании
2004 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Нагано
Япония
Декабрь 2003 года
Спорт в Японии в 2003 году